Serie A 2007-2008 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 2007-2008 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie A 2007-2008 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie A 2007-2008 – edizione del campionato di hockey su prato indoor italiano
 Serie A 2007-2008 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie A 2007-2008 – edizione del campionato di rugby a 15 femminile italiano